Saint-Gérard peut désigner deux localités  :
 Saint-Gérard, section de la commune belge de Mettet située en Région wallonne dans la province de Namur
 Saint-Gérard, localité du Québec fusionnée avec Weedon

Article connexe
 Saint-Géraud, commune française de Lot-et-Garonne, Géraud est la forme occitane de Gérard.

Homonymie de localités